Ensemble (coalition française)
 Ensemble (coalition tchèque)